Orlhac (Alvèrnia)  o Aurillac , municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia)
 Orlhac (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Orlhac de Bar, municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Orlhac de Ledós, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Districte d'Orlhac, districte del departament francès del Cantal (regió d'Alvèrnia) 
 Cantó d'Orlhac-1, cantó francès al districte d'Orlhac (departament del Cantal) 
 Cantó d'Orlhac-2, cantó francès al districte d'Orlhac (departament del Cantal) 
 Cantó d'Orlhac-3, cantó francès al districte d'Orlhac (departament del Cantal) 
 Cantó d'Orlhac-4, cantó francès al districte d'Orlhac (departament del Cantal) 
 Comtat d'Orlhac, jurisdicció feudal del Llenguadoc centrada a la població d'Aurillac
 monestir d'Orlhac o Sant Guerau d'Orlhac